Wickstrom, Wickström ou Wickstrøm sont des patronymes pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1969), directeur athlétique américain
 (1942-2018), animateur radio américain
Kristian Wickström (1845-1926), psychiatre suédois
 (né en 1948), auteure et compositrice américaine
Rolf Wickstrøm (1912-1941), militant syndicaliste norvégien
 (né en 1958), majeur-général américain

Homonymie de patronyme